Пелагеевка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Пелагеевка — посёлок городского типа Торезском городском совете Донецкой области.
 Пелагеевка — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Пелагеевка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Пелагеевка — село в Шишацком районе Полтавской области.